Ги Ляфлёр Трофи () — приз, ежегодно вручаемый наиболее ценному игроку плей-офф Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Назван в честь члена Зала хоккейной славы нападающего Ги Лафлёра.

Обладатели трофея

См. также 
Стэффорд Смайт Мемориал Трофи - MVP Мемориального кубка
Уэйн Грецки 99 Эворд - MVP плей-офф OHL
WHL плей-офф MVP - MVP плей-офф WHL

Примечания

Ссылки 
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека